Максимович, Сергей:
 Максимович, Сергей Константинович — дворянин, владелец усадьбы в Дачном (сын К. К. Максимовича)
 Максимович, Сергей Олимпиевич (1876—1941) — учёный, открыватель эффекта Максимовича — Калье (1907). Примечания